Константин Ярославский — один из двух ярославских князей:

 Константин Всеволодович
 Константин Фёдорович Улемец